En Pologne, Grabinek désigne :
 Grabinek, village de Poméranie-Occidentale.
 Grabinek (Ostróda)